Àsdrubal fou un senador cartaginès que segons Zonaràs va ser clau perquè el senat rebutgés les peticions dels romans en l'afer de Sagunt i la declaració de guerra a Roma quan una ambaixada romana va arribar a Cartago després de la conquista de Sagunt el 219 aC.

Cartaginesos